Vendesi (À vendre) – racconto di Guy de Maupassant del 1885
À vendre – film del 1980 diretto da Christian Drillaud
À vendre - In vendita (À vendre) – film del 1998 diretto da Laetitia Masson